Nenninger ist der Familienname folgender Personen:

 Erhart Nenninger († 1492), Bürgermeister von Heilbronn
 Eric Nenninger (* 1978), US-amerikanischer Schauspieler
 Guido Nenninger (1918–2003), deutscher Orgelbauer
 Leopold Nenninger (1880–1970), deutscher Orgelbauer
 Ulrich Nenninger († 1451), Bürgermeister von Heilbronn

Siehe auch:
 Nenning
 Nenningen